Ottorino Flaborea – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Silvano Flaborea – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano